Ансело (фр. Ancelot) — французская фамилия.

 Ансело, Виржини (1792—1875) — французская писательница, драматург, мемуаристка и художница.
 Ансело, Жак-Франсуа (1794—1854) — французский драматург, член Французской академии.
 Ансело, Ренье (1626—1669) — голландский поэт.